La Cologne Classic est une compétition cycliste se déroulant en Allemagne, autour de la ville de Cologne. Elle ne fait pas partie du calendrier de l'Union cycliste internationale.

Palmarès

Liens externes 
  Site officiel
 Palmarès des dernières éditions

Compétition cycliste en Allemagne
Fondation en 1952
Événement sportif à Cologne